Brilstreepvleugel
 Grijskopstreepvleugel
 Nepalese streepvleugel
 Taiwanstreepvleugel
 Tonkinstreepvleugel
 Yunnanstreepvleugel
 Zwartkruinstreepvleugel